Финал Кубка обладателей кубков УЕФА 1966 года — финальный матч розыгрыша Кубка обладателей кубков УЕФА 1965/66, 6-го сезона в истории Кубка обладателей кубков УЕФА. Этот футбольный матч состоялся 5 мая 1966 года, на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В матче встретились немецкая «Боруссия Дортмунд» и английский «Ливерпуль».

Отчёт о матче

См. также 
 Кубок обладателей кубков УЕФА 1965/1966

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Официальный сайт турнира

1966
Кубок обладателей кубков УЕФА
Май 1966 года
Кубок обладателей кубков УЕФА 1966
События 5 мая
Международные спортивные соревнования в Глазго
Спорт в Шотландии в 1966 году
Международные соревнования по футболу в Шотландии